RKW – Rogowska Kolej Wąskotorowa
 RKW – RKW MSW (Radiokontrwywiad MSW)
 RKW – Kuratorium Racjonalizacji Gospodarki Niemieckiej, niem. Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft
 RKW – Rzeszowski Klub Wysokogórski
 RKW – Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność"